Cork City Football Club je irský fotbalový klub z města Cork, který hraje 2. irskou fotbalovou ligu. Klub byl založen roku 1984. Domácím stadionem je Turners Cross s kapacitou 7364. Dne 23. února 2010 klub díky finanční krizi a dluhům zkrachoval. Hned po zkrachování původního klubu založili fanoušci Cork City FORAS Co-op, který byl poté přijat do irské ligy.

Úspěchy 
 FAI Premier Division: 1992-93, 2005
 FAI Cup: 1998, 2007
 League of Ireland Cup: 1987-88, 1994–95, 1998–99
 Munster Senior Cup: 1987-88, 1989–90, 1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1996–97, 1997–98, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2001–02, 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2008
 Setanta Sports Cup : 2008

Evropské poháry

Trenéři

Externí odkazy 
 

 

Irské fotbalové kluby
Cork
Hrabství Cork